Personen
 Alie Boorsma (1959), Nederlands schaatsster
 Peter Boorsma (1944), Nederlands politicus
 Pier Boorsma (1944), Nederlands dichter en schrijver
 Pieter Boorsma (1871-1951), Nederlands molenontwerper